Огненные веера — металлическая конструкция, внешне напоминающая веер, состоящая из кольца и 3 – 7 спиц с фитилями из кевлара,  асбеста, керамики или прочих огнеупорных материалов, используемая в качестве реквизита во время огненного шоу. Веера, как правило, используются парами, реже по три. Выступления с этим реквизитом могут проходить как с огнём, так и без него. В последнем случаи фитили покрываются специальными чехлами, имеющими как практическое так и эстетическое предназначение. Кроме того существуют светодиодные (LED) и флюоресцентные варианты конструкции. Последние также основаны на применении чехла отражающего ультрафиолетовое излучение.

Конструкция 
Говоря о конструкции огненных вееров, как правило, не употребляют обычную терминологию описывающую обыкновенный веер, а используют понятия спицы (вместо пластин и гард) кольцо (вместо головки веера) и фитили (как бы заменяющие понятие экрана веера). Традиционно, различают условно два основных типа конструкций: американские и русские веера. Помимо этого существует множество нестандартных конструкций (раскладные веера, веера гигантских размеров и вычурных конструкций) используемых, в основном, в целях перфоманса, нежели для исполнения трюков. Сегодня веера обеих конструкций используются повсеместно и более не локализованы в какой-то определённой стране.

Американские веера 
Американские веера, также называемые «паучки» или «khaos» (по названию магазина), имеют относительно небольшие размеры (30 – 40 см), 4 спицы, увенчанные фитилями, и небольшое кольцо (3 – 5 см в диаметре). Нередко имеют дополнительные маленькие кольца неясного предназначения.

Русские веера 
Русские веера, напротив, имеют большие размеры  (как правило, более 35 см, но встречаются и варианты от 25 см), от пяти до семи спиц и кольцо с диаметром, сопоставимым с шириной ладони. Иногда, также как и американские, имеют надстройку на кольцо под названием «стопер», который, впрочем, имеет больше противников, чем сторонников.

Ручка

Одним из главных критериев удобства веера является качество ручки и её покрытие. Ручка может быть как выполнена из отполированного металла, так и покрыта кожей, реже пластиком (с этой целью используют обычные трубки, например трубка для стиральной машинки).

Фитили

Существуют два основных типа фитилей которые применяются на веерах: роллы (англ. roll) и изисы (англ. Isis). Первые изготавливаются обычным оборотом ленты вокруг спицы, когда как вторые изготавливаются из шнура, заплетённого особым образом. Считается, что фитили-изисы горят ярче, но значительно сложнее в изготовлении. В качестве материала, как правило используется кевлар или асбест, реже керамический шнур. Использование стекловаты, простой ткани и других не предназначенных для этого материалов не рекомендуется.

Техника 
Вышеупомянутые два типа конструкций, также традиционно подразумевают две различные школы владения веерами: американскую и русскую соответственно.

Американская школа 
Американская школа подразумевает вращение вееров на одном или нескольких пальцах, при этом вращение как таковое используется относительно редко, а напротив имеет место художественное перемещение вееров таким образом, что бы получались различные геометрические фигуры и эффекты. Отсюда и общее название этой техники - "геометрия". Сами трюки внешне схожи с аналогичными элементами исполняемыми с дабл-стаффами и манипуляциями с парой булав. Подобные элементы описываются теорией о взаимных расположениях вееров (см. Теорию вееров). Типичными представителями американской школы вееров являются такие артисты как Grimm Zimmer, Corey White, Memory Lena, Ellie Sorokin и другие.

Русская школа 
Русская школа, напротив, подразумевает вращение вееров вокруг кисти таким образом, что веера находятся в постоянном движении. При этом исполняемые трюки нередко аналогичны элементам с пои. Кроме того, широко используется жонглирование двумя (реже тремя) веерами. В русской технике значительную роль играют хваты и методы их смены, описанные в Теории вееров. Типичными представителями русской школы вееров являются такие артисты как Анна Певницкая (Anika), Алина Павлова (Alinka-Murka), Rem, Ксения Фалькова и другие.

Теория вееров
Существует теория, описывающая приёмы техничного владения огненными веерами. В частности, в задачи теории входит объединение двух вышеупомянутых техник и описание следующих аспектов:
 Конструкция вееров
 Типы хватов
 Смены хватов
 Взаимные расположения вееров

Интересные факты 
 Противостояние русской и американской школ в 2010 году даже привело к веерной «холодной войне» видеороликов.
 На 2013 год значительные веерные сообщества существуют только в США, России, Украине и Польше.
 Ежегодно представители русской школы выпускают видеоролики с новейшими достижениями в технике вееров. Т.к. первый ролик был выпущен во времена «веерной холодной войны», видео носят названия U.S.S.R. - Tech Fans #. Где аббревиатура U.S.S.R. расшифровывается как Union's of soviet spinners response (Ответ союза советских спиннеров).

Ссылки 
 Сайт, посвященный огненным веерам 
 Теория вееров

Примечания

См. также
 Огненное шоу
 Огненный стафф
 Пои
 Огненный дабл-стафф
 Театр огня

Огненные искусства
Жонглирование